Floc de Gascogne, un vin de liqueur
 Ensemble de fibres utilisées pour le flocage (recouvrement par projection)
 Le résultat d'une floculation (flocon, agrégat de particules)
 Federated Learning of Cohorts, un système de tracking publicitaire initié par Google pour remplacer les cookies tiers.